Hohenlupfen steht für:
 Lupfen, ein Berg im Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg, Deutschland
 Burg Hohenlupfen, eine mittelalterliche Burgruine auf dem Lupfen oberhalb von Talheim im Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg, Deutschland
 Schloss Hohenlupfen, ein Schloss in Stühlingen im Landkreis Waldshut in Baden-Württemberg, Deutschland